Protais est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Protais est un prénom, forme francisée du latin Protasius, d'origine grecque, de prôtos, « premier ». Il s'écrit aussi parfois : Prothais ou Prothaix. 

Il est aussi retrouvé comme patronyme.

Saints chrétiens 
 Voir Saint Protais

Personnalités portant ce patronyme 
 Paul Alexandre Protais (1825-1890), artiste peintre français.
 Mpiranya Protais, militaire rwandais accusé d’avoir participé au génocide de 1994.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme normand